Als Jocs Olímpics d'Hivern de 1960 celebrats a la ciutat de Squaw Valley (Estats Units) es disputà una prova de biatló en categoria masculina, sent la primera vegada que aquest esport formava part del programa oficial dels Jocs.

La prova es realitzà el dia 21 de febrer de 1960 a les instal·lacions de Squaw Valley.

Comitès participants 
Participaren un total de 30 biatletes de 9 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Medaller

Resultats

Notes

Enllaços externs 

  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Biatló 1960 

Esports als Jocs Olímpics d'hivern de 1960
Biatló als Jocs Olímpics